Купа Интертото 1972 е 6-ото издание на турнира. Турнирът се състои от 32 отбора, разпределени в 8 групи. Победителите от всяка група са обявени за носители на трофея през настоящия сезон.

Групова фаза

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5 

1 Срещата между Слован Братислава и Фърст Виена трябва да бъде отложена. Играчите от виенския клуб не получават виза, защото имат прекалено дълги коси.

Група 6

Група 7

Група 8

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1972/73
 Купа на носителите на купи 1972/73
 Купа на УЕФА 1972/73

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото